Владимир Турчинский
 Турчинский, Владимир Александрович (1919—1978) — советский генерал-майор, начальник Ульяновского высшего военного училища, дед В. Е. Турчинского.
 Турчинский, Владимир Евгеньевич (1963—2009) — российский спортсмен, актёр, шоумен, телеведущий.